Pedro Bertolino (Santo Amaro da Imperatriz, ) é um filósofo e poeta brasileiro, conhecido por seus estudos sobre Jean-Paul Sartre, participante do movimento do poema/processo.

Carreira 
É titular da cadeira 27 da Academia Catarinense de Letras.

Algumas publicações 
 Trajeto, 1976
 Viagens com Maura, 1993
 Cancioneiro da Ilha, 2013, Edit. Bermúncia, Fpolis.

Membros da Academia Catarinense de Letras
Poetas de Santa Catarina
Naturais de Santo Amaro da Imperatriz